Горозавр (яп. ゴロザウルス, Ґорозаурусу) — вигаданий гігантський алозавр-кайдзю з японських науково-фантастичних фільмів Toho. Вперше з'явився в фільмі 1967 року «Втеча Кінг-Конга» режисера Ісіро Хонди. Пізніше Горозавр з'явився в дев'ятому фільмі у франшизі «Ґодзілла» — «Знищити всіх монстрів», який вийшов 1968 році і чиїм режисером теж був Ісіро Хонда.

Опис і історія персонажа 
У фільмі «Втеча Кінг-Конга» Горозавр жив на острові Мондо, де був виявлений експедицією лейтенанта Сьюзен Уотсон. Динозавр планував з'їсти жінку, але її спас Кінг-Конг, який убив Горозавра, розламавши йому щелепи.

Пізніше Горозавр з'явився в фільмі «Знищити всіх монстрів». Горозавр разом з іншими кайдзю жив на спеціальному острові Монстрів. Горозавра та інших монстрів взяли під контроль прибульці кілааки, які планували захопити Землю. Кілааки змусили монстрів нападати на найбільші міста Землі. Горозавр, який знаходився під контролем прибульців, напад на Париж, вилізши з-під землі. Коли монстри з допомогою людей вийшли з-під контролю кілааків, прибульці покликали на допомогу космічного дракона — Кінг Гідору. Горозавр разом з Ґодзіллою, Мініллою, личинкою Мотри, Ангірусом, Мандою, Барагоном, Кумонгою, Вараном і іншими монстрами напав на Кінг Гідору. Врешті-решт монстри перемогли Кінг Гідору. Під час битви Горозавр використовував свої щелепи та «стрибок кенгуру». Після битви він разом з іншими монстрами повернувся на свій острів.

Пізніше Горозавр з'являвся (але лише в сценах запозичених з ранніх фільмів) у фільмах «Атака Ґодзілли» і «Ґодзілла проти Гайгана».

Здібності 
Горозавр не має надприродних здібностей. Під час битви він використовує свої щелепи, лапи, хвіст, а також «стрибок кенгуру».

Фільмографія 
 Втеча Кінг-Конга
 Знищити всіх монстрів
 Вперед! Годмене
 Острів Ґодзілли
 Ґодзібан

Див. також 
 Вастатозавр

Джерела 
 https://wikizilla.org/wiki/Gorosaurus

Посилання 
 Profil potwora na fanowskiej stronie Toho Kingdom

Примітки 

Кайдзю
Вигадані динозаври
Кінг-Конг
Персонажі-гіганти
Персонажі-монстри